Houdini est un patronyme porté par plusieurs personnalités.

Patronymie 
 Harry Houdini, un célèbre prestidigitateur.

Cinéma / Télévision 
 Houdini, un film de George Marshall (1953) ;
 Houdini, une plate-forme d'animation en image de synthèse ;
 Houdini, une mini-série historique canadienne sortie en 2014 ;
 Little Houdini, un film d'animation français de 2014.

Musique 
 Houdini, un groupe de rock ;
 Houdini, un album des Melvins, sorti en 1993. Ils en ont enregistré en 2006 une réinterprétation live intitulée A Live History of Gluttony and Lust - Houdini live.

Logiciel 
 Houdini, un programme d'échecs ;
 Houdini est un logiciel d'animation 3D.

Homonymie de titre